Mahatma Gandhi
 Rajiv Gandhi
 Indira Gandhi
 Gandhi (1982)